Mondragon oder Mondragón bezeichnet:

geographische Orte
 Mondragon (Vaucluse), eine Stadt im Département Vaucluse in Frankreich
 Mondragon (Northern Samar), eine Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar auf den Philippinen
 Mondragón, eine Stadt in Spanien mit dem baskischen Namen Arrasate

Personen
 Carmen Mondragón (1893–1978), mexikanisches Model, Malerin und Dichterin
 Cristóbal de Mondragón (1514–1596), spanischer Heerführer
 Faryd Mondragón (* 1971), kolumbianischer Fußballtorwart
 Joe Mondragon (1920–1987), US-amerikanischer Bassist des Modern Jazz
 Manuel Mondragón (1859–1922), mexikanischer General
 Martín Mondragón (* 1953), mexikanischer Langstreckenläufer
 Roberto Mondragón (* 1940), US-amerikanischer Politiker

Unternehmen
 Mondragón Corporación Cooperativa, die größte Industriegenossenschaft der Welt mit Sitz im spanischen Ort Mondragón

Sonstiges
 Mon Dragon, ein Musikprojekt mit u. a. französischen und japanischen Wurzeln